Гурупи:

 Гурупи — муниципалитет в Бразилии в штате Токантинс.
 Гурупи — микрорегион в штате Мараньян.
 Гурупи — микрорегион в штате Токантинс.
 Гурупи — река в Бразилии.

См. также 
 Гурупа